Caleruega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caleruega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Caleruega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar